De MTN 8 2009 was de 35ste editie van dit toernooi. Het toernooi begon op 4 augustus 2009 en eindigde op 24 oktober 2009.
Golden Arrows won het toernooi door in de finale Ajax Cape Town met 6-0 te verslaan.

Kwartfinale

Halve finale

|}

Heenduel

Return

Finale

Externe links
 MTN Officiële website
 Premier Soccer League
 South African Football Association
 Confederation of African Football

Bekervoetbal 2009
Voetbal in Zuid-Afrika